DMAP steht für:
 eine Chemikalie, siehe 4-(Dimethylamino)pyridin
 ein Streaming-Protokoll, siehe Digital Media Access Protocol
 ein Pharmakon zur Therapie der Cyanid-Vergiftung, siehe 4-Dimethylaminophenol (4-DMAP)

DMAP